Waibezahl steht für
 Zuckerfabrik Ilberstedt A. Weibezahl, 1872 gegründetes Unternehmen mit Fabrikgebäuden von Röhrig & König in Ilberstedt, 1924 stillgelegt

Waibezahl ist der Name von
 A. Waibezahl, deutscher Zeichner, siehe Roland Weibezahl (1817–1871)

Siehe auch:
 Weibezahl